Xander er et drengenavn, en kortform af Alexander, bæres pr. 1. januar 2011 af 214 danskere, og kan henvise til flere personer:

 Xander Berkeley, amerikansk skuespiller
 Xander (sanger), dansk sanger

Se også 
 Sander

Ekstern henvisninger 
 Danmarks statistik – søg på Xander